Een verkeersweg:
 N700 (België)
 N700 (Frankrijk)